Sirene (halfgodin), verleidster uit de Griekse mythologie
 Sirene (apparaat), een apparaat dat zeer veel geluid kan maken en wordt gebruikt voor bijvoorbeeld luchtalarm
 Sirenen, een familie van salamanders
 Sirene (boek), een boek in de reeks Septimus Heap van de schrijfster Angie Sage
 Sirene (film), een film uit 1968 van Raoul Servais
 Sirene (kaas), een witte kaas afkomstig uit Bulgarije, Macedonië en andere Balkanlanden
 Sirene (Oost Wanted), een EP van het Nederlandse rapduo Oost Wanted
 Sirene (Nic. Jonk, Amsterdam), beeld van een Sirene van Nic. Jonk in Amsterdam-Centrum
La sirena, boek van Giuseppe Tomasi di Lampedusa